Кинджа́л — холодна зброя у вигляді гострого з обох боків клинка, що звужується до кінця.
 «Кинджал» — російський гіперзвуковий ракетний комплекс повітряного базування.